Justus Schlemm ist der Name folgender Personen:

* Justus Schlemm (Amtmann) (1646–1707), braunschweig-lüneburgischer Kammerschreiber, Amtsschreiber und Amtmann